Classe P4 (motosilurante)
 Classe P4 (torpediniere)